

Anno 
 705 o 705 a.C.

Astronomia 
 705 Erminia è un asteroide della fascia principale del sistema solare.

Aviazione 
 Il Volo FedEx Express 705 era un volo cargo operato dall'aeroporto di Memphis, in Tennessee, e diretto all'aeroporto di San Jose, in California. Il 7 aprile 1994 questo volo fu dirottato da un tecnico della FedEx Express che era salito a bordo dell'aereo come passeggero. Per fortuna l'aereo riuscì a far ritorno all'aeroporto di partenza (Memphis) e il dirottatore fu arrestato.

Matematica 
 705 – numero

Telefonia 
 Il Sony Ericsson G705 è un telefonino prodotto dalla Sony Ericsson.

Trasporti 
 La strada statale 705 di Cuneo (SS 705) è una strada statale italiana che collega la parte occidentale e quella orientale di Cuneo superando il centro cittadino in galleria.